XEQ es el indicativo de las siguientes emisoras que se localizan en México, D. F.:

XEQ-AM, 940 kHz;
XEQ-FM, 92.9 MHz; o
XEQ-TDT, NU9VE, canal 9.1 (canal 22 real) del Valle de México y Valle de Toluca.